XXIII Сурдлимпийские летние игры проходили в городе Самсун (Турция) с 18 по 30 июля 2017 года.

Виды спорта 
На XXIII Сурдлимпийских летних играх спортсмены соревновались в 21 виде спорта (16 из которых индивидуальные, 5 — командные).

Индивидуальные виды спорта

Командные виды спорта

Медальный зачёт

Талисман 
Официальный талисман летних Сурдлимпийских игр 2017 года было представлено 13 июня 2017 года. Он представляет собой местного мужчину в региональном наряде. Название талисмана была выбрана как «Чакыр» () (буквально «серо-голубой») после голосования на официальном веб-сайте сурдлимпийскх игр.

Примечания

Ссылки 
 XXIII Сурдлимпийские летние игры

Летние Сурдлимпийские игры
Спорт в Турции в 2017 году
Июль 2017 года
Международные спортивные соревнования в Турции